Condado de Walsh
Walsh (Colorado)

Desambiguações de topônimos